Engtalbach ist ein Gewässername:

 Engtalbach (Moosalbe), rechter Zufluss der Moosalbe bei Krickenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Engtalbach (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs (zum dort noch Felsbach genannten Auerbach) bei Wiesbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Engtalbach (Schächen), linker Zufluss der Schächen im Gemeindegebiet von Spiringen, Kanton Uri